Ghost Shark (ou no Brasil: Tubarão-Fantasma) é um telefilme estadunidense do gênero terror de 2013 que foi dirigido por Griff Furst e estrelado pelos atores Kim Collins e MacKenzie Rosman.

O filme foi lançado em 22 de agosto de 2013.

Sinopse 
Quando o barco de um pescador é atacado por um grande tubarão branco, ele e sua filha atacam e torturam o tubarão levando-o a morte. Seu corpo afunda para o fundo de uma caverna subaquática e depois é ressuscitado como um tubarão fantasma devido magias especiais da caverna. Agora, com fome de vingança, o tubarão volta para atacar seus assassinos e visitar a comunidade litonânea de Harmony, e, devido à sua nova forma espectral, ele pode atacar e matar qualquer pessoa, desde que haja qualquer quantidade de água no ambiente, como piscinas, banheiros, chuveiros, poças, chuva e até mesmo um copo d'água.

Elenco 
Kim Collins como Brubaker
MacKenzie Rosman como Ava
Lucky Johnson como Mayor Glen
Michelle DeVito como Bürgerin
Dave Randolph-Mayhem Davis como Blaise (como Dave Davis)
Richard Moll como Finch

Ligações Externas 

 

Telefilmes dos Estados Unidos de 2013
Telefilmes de terror dos Estados Unidos
Filmes de terror da década de 2010
Filmes originais do canal Syfy
Filmes com fantasmas
Filmes de tubarões assassinos
Filmes dirigidos por Griff Furst